RP se može odnositi na:

 Relativističko programiranje
 Rejnoov fenomen, oboljenje
 Retinitis pigmentosa, nasledna bolest oka